Kure Soo kan syfta på följande platser:

Estland 

 Nurme Soo, träsk, Pärnu län, 
 Elbu Soo, träsk, Pärnu län, 

Robotskapade Estlandförgreningar